Der letzte Mensch steht für:
 Der letzte Mensch, Kantate von Johann Jakob Walder (1777)
 Der letzte Mensch, Roman von Jean-Baptiste Cousin de Grainville (1805)
 Der letzte Mensch, Gedicht von Thomas Campbell (1823)
 Verney, der letzte Mensch, Roman von Mary Shelley (1826)
 Der letzte Mensch, Stück von Hedwig Rossi (1923)
 Der letzte Mensch, Kurzgeschichte von Wallace West (1929)
 Der letzte Mensch, Roman von Edmond Hamilton (1936)
 Ich, der letzte Mensch, Roman von Richard Matheson (1954)
 Der letzte Mensch, Roman von Donald A. Wollheim (1956)
 Der letzte Mensch, Gedichtband von Eugen Roth (1964)
 Der letzte Mensch, fünfter Teil des Buchs Das Ende der Geschichte und der letzte Mensch von Francis Fukuyama (1992)

Siehe auch:
 Letzter Mensch (Nietzsche), Begriff aus Also sprach Zarathustra von Friedrich Nietzsche (1883–1885)
 Die letzten Menschen, Theaterstück von Wolfgang Kirchbach (1890)
 Die letzten Menschen, deutscher Spielfilm von Richard Oswald (1919)
 Die letzten und die ersten Menschen, Roman von Olaf Stapledon (1930) 
 Der letzte Mentsch, deutscher Spielfilm von Pierre-Henry Salfati (2013)